Бушеро́н () — французская фамилия. Известные носители:
  (1773—1838) — итальянский филолог, латинист.
  (род. 1965) — французский историк, специалист по Средневековью и Ренессансу.
 Бушерон, Раймондо (1800—1876) — итальянский композитор и музыковед.
  (1830—1902) — французский ювелир, основатель ювелирного дома «» (Париж, 1858).